Забра́сывание (броса́ние) о́буви — использование обуви в качестве метательного снаряда. Как правило, обувная пара закидывается на телефонные, электрические или иные провода. Менее распространено забрасывание на деревья<ref>Shoe Trees  на сайте roadsideamerica.com</ref> и заборы.

 Возможные цели 
Первая и самая прямая — школьная травля, розыгрыш над заснувшими на улице пьяными. Кроссовки жертвы забрасывают туда, откуда она их вряд ли заберёт.

Есть городская легенда, что обувь висит там, где продаются наркотики или идут криминальные войны, в 2003 году в Лос-Анджелесе даже провели кампанию по снятию обуви. Исследование 2015 года в Чикаго обнаружило только корреляцию, но не причинную связь.

Менее криминальные причины — обряды перехода (например, в память о школьных годах), поминание умершего, скорая женитьба.

 Описание 
Забрасывание обуви распространено в первую очередь в США и Канаде, но имеет место также в Латинской Америке, России, Белоруссии, Франции, на Украине и в большинстве других европейских стран и многих других странах. Для того чтобы пара обуви повисла на проводах, её необходимо связать шнурками.

Что касается обуви, висящей на деревьях, в США известны несколько десятков таких деревьев — как правило, они располагаются вдоль шоссе.

Забрасывание обуви на провода и деревья как явление стало предметом рассмотрения в некоторых научных статьях: например, в одной из них имеет место попытка провести параллель между современным явлением бросания обуви и Холокостом, когда обувь уничтожаемых евреев сваливалась нацистами в кучи.

Несмотря на то, что акт забрасывания обуви не признаётся ныне преступлением ни в одной стране, как минимум в США ведутся дискуссии о причислении данного деяния к противозаконным. В Лос-Анджелесе была принята специальная программа по борьбе с забрасыванием обуви, в том числе из-за возможной связи этой деятельности, по мнению ряда аналитиков, с тайными знаками друг другу членов местных криминальных сообществ.

 В массовой культуре 

В распространении моды на забрасывание обуви в 90-х иногда обвиняют американские комедии, например «Хвост виляет собакой» или «Плутовство» — американская комедия 1997 года. В ней обычай был придуман как форма поддержки обществом пленного солдата. Сцена, в которой связанные ботинки висят на телефонных и электрических проводах, была снята на улице , за несколько кварталов от Капитолия. Съёмочная группа забыла забрать несколько пар обуви, и они ещё несколько лет продолжали висеть.
 «Крупная рыба» — фантастическая приключенческая трагикомедия Тима Бёртона. Жители одной из деревень забрасывали обувь на провода с целью показать путникам желание остаться в деревне навсегда.
 «У всех всё в порядке» — итальянская мелодрама (реж. Джузеппе Торнаторе). В первой сцене фильма герой Марчелло Мастроянни покидает свой город и камера, отсняв уходящий поезд, поднимается вверх и запечатлевает висящую на проводах пару истоптанных башмаков. Когда в конце фильма герой возвращается, башмаки снова появляются в кадре.
 «Сексдрайв» — американская кинокомедия 2008 года. В пути у главных героев сломался автомобиль, и они пошли искать ближайший автосервис. По пути они наткнулись на дерево с висящими башмаками. Йэн и Фелиция тоже закинули свои ботинки, продолжив путь босиком.
 «Лучше звоните Солу» — американский сериал 2015 года. В 3-й серии 3-го сезона обувь на проводах указывала на тайник.
 Алексей Навальный призвал вешать на провода кроссовки: именно кроссовки премьер-министра Дмитрия Медведева стали одной из важных зацепок в расследовании о многомиллиардных активах Медведева, проведённом фондом борьбы с коррупцией в фильме «Он вам не Димон» (Глава 1).

 См. также 
 
 
 Ботинки Буша

 Примечания 

 Ссылки 

 The Secret Language of Sneakers на сайте snopes.com
 Close-Up: New York’s hanging sneakers  на сайте news.bbc.co.uk, 30 октября 2009
 Bootthrowers' House — Front Door

Обувь
Хулиганство
Детские игры